The Milky Way – film del 1917 diretto da Al Christie 
The Milky Way – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Ford Motor Company
The Milky Way – film del 1922 diretto da W. S. Van Dyke
La via lattea  (The Milky Way) – film statunitense del 1936 diretto da Leo McCarey
La via lattea (The Milky Way) – cortometraggio animato del 1940 diretto da Rudolf Ising

Pagine correlate 
Milky Way